«Butterfly» — шостий студійний альбом американської R&B/поп-співачки Мераї Кері. Реліз відбувся 16 вересня 1997 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мераї Кері

Альбоми Мераї Кері
Альбоми Columbia Records